Coton – miejscowość w hrabstwie Cambridgeshire (Anglia)
 Coton (Gnosall) – miejscowość w hrabstwie Staffordshire (Anglia)
 Coton (Hopton and Coton) – miejscowość w hrabstwie Staffordshire (Anglia)
 Coton (Milwich) – miejscowość w hrabstwie Staffordshire (Anglia)
 Coton – miejscowość w hrabstwie Northamptonshire (Anglia)
 Coton (Tamworth) – miejscowość w hrabstwie Staffordshire (Anglia)